Евге́ний Алексе́ев:
 Алексеев, Евгений Алексеевич (1920—1987) — советский оператор и режиссёр, фронтовой кинооператор Великой Отечественной войны.
 Алексеев, Евгений Борисович (1946—1987) — советский ботаник, специалист по систематике рода Овсяница.
 Алексеев, Евгений Венедиктович (1869—1930) — российский учёный-лесовод.
 Алексеев, Евгений Владимирович (род. 1985) — российский шахматист, гроссмейстер.
 Алексеев, Евгений Георгиевич (род. 1947) — российский политик.
 Алексеев, Евгений Кузьмич (1884—1972) — советский растениевод и агрохимик.
 Алексеев, Евгений Иванович (1843—1917) — российский военный и государственный деятель, адмирал.
 
 Алексеев, Евгений Павлович (род. 1967) — российский искусствовед, краевед.
 Алексеев, Евгений Петрович (род. 1977) — казахстанский гребец на байдарках и каноэ.
 Алексеев, Евгений Ростиславович (род. 1964) — украинский учёный в области вычислительной математики и программирования.
 Алексеев, Евгений Тимофеевич (1911—1972) — советский государственный и хозяйственный деятель.